Koukkuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koukkuluoto (ö, lat 61,22, long 28,21), Södra Karelen, Villmanstrand, 
 Koukkuluoto (ö, lat 61,30, long 28,31), Södra Karelen, Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar